Анто́нио Эли́ас Жулиа́н (; 11 апреля 1929, Сорокаба, по другим данным Пирасикаба — 25 октября 2013, Сан-Паулу) — бразильский футболист и тренер, левый защитник.

Карьера  
Жулиан начал карьеру в клубе «Атлетико Пирасикабано». В 1950 году он перешёл в клуб «Коринтианс», где дебютировал 5 ноября. На следующий год он выиграл вместе с клубом титул чемпионата штата Сан-Паулу. А ещё через год повторил этот успех. Первоначально футболист играл в клубе в полузащите вместе с Идарио и Тогиньей, но после перелома ноги был переведён на левый край обороны. Тогда же в 1952 году футболист участвовал в турне «Коринтианса» по Европе, в котором клуб провёл 32 матча без поражений. В 1953 и 1954 годах защитник отпраздновал победу в турнире Рио-Сан-Паулу. Тогда же он покинул клуб и стал игроком «Линенсе» на правах аренды. Там он провёл полтора года, после чего вернулся в «Коринтианс». Всего за этот клуб футболист провёл, в общей сложности, 251 матч (161 победа, 43 ничьи и 47 поражений) и забил 6 голов. Затем игрок перешёл в клуб «Ботафого» из Рибейран-Прету, где играл со своим братом Бенедито, и завершил карьеру в клубе «Жаботикабал».

В конце жизни Жулиан жил на территории Парк Сан-Жорже. Два с половиной своих последних года от мучался от болезни Альцгеймера. Жулиан умер 25 октября 2013 года. Сын Антонио де Ассис Соуза Жулиан (родился в 1952 году) играл за клубы «Коринтианс», «Ювентус», «Португеза Деспортос», «Палмейрас», «Понтагроссенсе».

Международная статистика

Достижения 
 Чемпион штата Сан-Паулу: 1951, 1952
 Победитель Малого Кубка мира: 1953
 Победитель турнира Рио-Сан-Паулу: 1953, 1954
 Победитель международного турнира Чарльза Миллера: 1955

Примечания

Ссылки  
 Профиль на Самбафут

 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Линенсе»
Игроки ФК «Ботафого» Рибейран-Прету
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Ботафого» Рибейран-Прету
Тренеры ФК «Ред Булл Брагантино»